Em entretenimento:
 Revenge (1918) - filme de faroeste dirigido por Tod Browning
 Revenge (1990) - filme de suspense policial estrelado por Kevin Costner
 Revenge (2017) - filme de terror de estupro e vingança estrelado por Matilda Lutz
 Revenge (série) - série de televisão do canal americano ABC

Na música:
 Revenge (álbum de Eurythmics)
 Revenge (álbum)

Desambiguação